Le tournoi de tennis de Sydney est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2015, classée en catégorie Premier, se dispute du 11 au .

Petra Kvitová remporte le simple dames. En finale, elle bat Karolína Plíšková, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Bethanie Mattek-Sands et Sania Mirza. Elles décrochent respectivement leur  et  en double.

Faits marquants 
Simona Halep, malade depuis la semaine précédente à l'Open de Shenzhen, déclare forfait pour le tournoi. Elle est remplacée par l'Américaine Nicole Gibbs qui se fait expédier par Karolína Plíšková (6-0, 6-0).

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours 
Deux joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney (ATP 2015)
 Tournoi de tennis de Sydney
 Saison 2015 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2015
Sydney
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015